Hagapteryx är ett släkte av fjärilar. Hagapteryx ingår i familjen tandspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tandspinnare
Hagapteryx